Серге́й Мара́тович Гури́ев (; ) — российский учёный-. Доктор экономических наук, кандидат физико-математических наук, профессор. Провост  Парижского института политических исследований с 15 июля 2022 года.  

Ректор Российской экономической школы (2004—2013). Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (2015—2019). Президент Центра экономических и финансовых исследований и разработок РЭШ (2005—2013). С 2013 года, после эмиграции во Францию — профессор экономики парижского Института политических исследований (Sciences Po). Свободно говорит и преподаёт на английском языке.

Биография

В России 
Родился 21 октября 1971 в городе Орджоникидзе. По национальности — осетин. Его отец Марат Гуриев (род. 1945) — доктор технических наук, профессор — один из крупнейших советских и российских специалистов по информационным технологиям (занимался развитием информационных технологий в Администрации Президента, ныне Президент Союза операторов Интернет). В возрасте пяти лет Сергей Гуриев переехал с семьёй в Киев, где впоследствии окончил киевскую физматшколу № 145.

В 1988 году поступил в Московский физико-технический институт и переехал с родителями в Москву. В 1993 окончил с отличием МФТИ. 

В 1994 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Некоторые математические модели формирования инвестиций и сбережений», получил учёную степень кандидата физико-математических наук.

В 1997—1998 годах стажировался на экономическом факультете Массачусетского технологического института. 

С 1998 года работает в Российской экономической школе. 15 октября 2004 года назначен её ректором. 

В 2001 защитил докторскую диссертацию по теме «Неденежные формы расчёта в российской экономике». 

В качестве приглашённого профессора преподавал на экономическом факультете Принстонского университета в 2003—2004 академическом году. Является научным сотрудником Центра по исследованиям в области экономической политики Centre for Economic Policy Research (Лондон) и соредактором журнала Economics of Transition (Лондон).

Входил в первую сотню кадрового резерва президента России Дмитрия Анатольевича Медведева.

В 2010 году соведущий программы «Послезавтра» на радиостанции «Эхо Москвы».

В 2012 году по поручению действующего президента Российской Федерации Дмитрия Медведева участвовал в подготовке доклада группы экспертов, возглавляемой Тамарой Морщаковой, о втором уголовном деле Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Общий вывод доклада шести независимых экспертов ставил под сомнение доказанность вины бизнесменов, законность и справедливость вынесенного им сурового приговора. В 2012—2013 годах Гуриев неоднократно выступал с публичной критикой экономической политики правительства России, вместе с тем он участвовал в подготовке текстов ряда выступлений председателя правительства Д. Медведева.

В феврале и апреле 2013 года Гуриев в рамках «второго дела ЮКОСа» трижды побывал на допросах в качестве свидетеля в Следственном комитете Российской Федерации общей продолжительностью 10 часов. Следствие подозревало, что за подготовку выгодных результатов доклада по делу Ходорковского — Лебедева бывшие сотрудники ЮКОСа материально стимулировали экспертов. Сергей Гуриев эту информацию категорически отрицает, заявляя, что не получал никаких средств от представителей ЮКОСа.

В апреле 2013 года у Гуриева с санкции судьи Басманного суда Ирины Скуридиной прошёл обыск, была изъята переписка за несколько лет.

30 апреля 2013 года с соблюдением максимально возможных мер предосторожности Гуриев вылетел из Шереметьево в Париж, но факт его эмиграции стал достоянием общественности только 28 мая. В октябре 2015 года президент Путин охарактеризовал отъезд Гуриева из России как бегство, но заявил, что российская сторона будет рада возвращению Сергея.

В эмиграции 

28 мая 2013 года Гуриев подал в отставку с поста ректора РЭШ и пояснил, что находится в отпуске в Париже. 30 мая совет директоров РЭШ удовлетворил заявление об отставке. Тем не менее, Гуриев сохранил профессорскую должность в школе. Поясняя свой отъезд во Францию в интервью газете The New York Times, Гуриев сообщил журналистам об ощущении «субъективной неприязни» со стороны властей в России, о том, что после многочасовых допросов начал беспокоиться о возможном привлечении его по делу в качестве подозреваемого, о тревожных перспективах изъятия загранпаспорта и ограничения права передвижения, предстоящей разлуки с семьёй. Гуриев объявил, что не хочет жить в страхе, поэтому не вернётся в Россию, «пока есть хотя бы мизерный шанс потерять свободу».

31 мая, несмотря на самоотвод, набрал наибольшее число голосов на выборах в наблюдательный совет Сбербанка, значительно опередив по результатам голосования председателя правления банка Германа Грефа.

С 2013 года живёт во Франции в эмиграции. Занимает должность пожизненного профессора экономики (tenured professorship) парижской Школы политических наук Sciences Po. Занимается научными исследованиями, преподаёт три часа в неделю (72 часа в год), читает студентам микроэкономику и политэкономику. В декабре 2013 года в интервью «Новой газете» Гуриев признал, что даже если бы он не эмигрировал, а остался ректором, то всё равно был уже не в состоянии помочь РЭШ. «Даже если бы меня не посадили, работать как раньше, я не смог бы. Люди смотрят на человека, которого таскают на допросы по делу ЮКОСа, как на зачумлённого. Поэтому разделить мои проблемы и проблемы Школы было необходимым решением в любом случае». Гуриев приветствовал назначение ректором РЭШ Симеона Дянкова и оценил его как уникального специалиста. 

Быть публичным интеллектуалом в России, по мнению учёного — небезопасно, поэтому возвращаться в Россию Гуриев не планирует.

Находясь в эмиграции, Гуриев продолжает оставаться в статусе свидетеля по первому делу ЮКОСа № 18-41/03, открытому в 2003 году и по состоянию на конец декабря 2013 года не закрытому; каждые три месяца уголовное дело продлевается компетентными органами, с которыми Гуриев вынужден поддерживать процессуальное общение по переписке. По состоянию на 2015 год расследование дел, связанных с ЮКОСом, в России не приостанавливалось, однако и допросы следственными органами не проводились.

Уже проживая и работая в Париже, Гуриев находился под наблюдением российских спецслужб.

1 октября 2015 года президент РФ В. Путин на заседании Совета по правам человека объявил, что у российских властей нет претензий к Гуриеву, он может безбоязненно и невозбранно вернуться в Россию, чему на родине будут только рады.

В октябре 2015 года стало известно, что Гуриев является кандидатом на пост главного экономиста Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), при этом официально Россия не имела отношения к его выдвижению. 3 октября назначен на эту должность. Начал работу с лета 2016 года.

В ноябре 2016 года впервые за три года, уже в качестве главного экономиста ЕБРР, Гуриев посетил Россию. В первом интервью на российской земле международный чиновник отметил — «это очень важная для нас страна», выразил беспокойство ростом бедности в России и прогнозировал, что ничего супертехнологичного государству, находящемуся в изоляции из-за санкций, создать не удастся.

В сентябре 2018 года на конференции Russian Economic Challenge 2018 коснулся проблем неравенства в мире и России.

С февраля 2022 года является участником Антивоенного комитета России. В марте 2022 года вместе с Борисом Акуниным и Михаилом Барышниковым запустил благотворительный проект «Настоящая Россия» (True Russia), направленный на сбор средств в пользу украинских беженцев.

7 июля 2022 года стало известно, что Гуриев назначен провостом французского института Sciences Po и вступит в должность 15 июля. 

10 марта 2023 Минюст РФ признал Гуриева «иностранным агентом».

Семья 
Жена — Екатерина Журавская (р. 1972), профессор экономики Парижской школы экономики. В семье двое детей.

Общественная деятельность

Экспертное консультирование 
Член Совета при Президенте Российской Федерации по науке, технологиям и образованию (16 сентября 2008 — 28 июля 2012). С 20 сентября 2010 года — член Комиссии при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике.

Член Совета по грантам Правительства Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих учёных в российских образовательных учреждениях высшего профессионального образования (с 9 апреля 2010 года).

Является членом Научного совета исследовательского института BRUEGEL (Брюссель, Бельгия) и Консультативного комитета Института международной экономики имени Петерсона. В июне 2010 года избран в совет общественного движения «ЗаМодернизацию.ру». С 2012 года и до отъезда из России являлся членом Открытого правительства Дмитрия Медведева.

Гуриев участвовал в разработке программы Партии прогресса Алексея Навального и программы Демократической коалиции, в состав которой входила эта партия.

Работа в советах директоров 
Независимый член нескольких наблюдательных советов в акционерных обществах и фондах: Наблюдательного совета ОАО «Сбербанк России» (2008—2014), Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» (2008—2009), Наблюдательного совета Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) (2008—2012), общественного Совета Фонда «Династия» (2007—2015), Совета директоров ОАО «АльфаСтрахование» (2009—2013) и Совета директоров ОАО «Российская венчурная компания» (2009—2013), Совета директоров ОАО «ЭОН Россия» (2013—2014).

Публицистика 
В газете «Ведомости» Гуриев вёл с 2003 года регулярную колонку (с 2008 года — совместно с Олегом Цывинским); а с 2007 года — колонку в российской версии журнала «Форбс». Публиковался также в изданиях The New York Times, Financial Times, Washington Post, Moscow Times, проекте Project Syndicate, журналах «Эксперт», «Огонёк», «Русский Фокус». После событий на Манежной площади написал колонку с названием «Долой Россию для русских», и участвовал в митинге «Россия для всех».

Прочее 
В июне 2015 года стал единственным гражданином России, приглашённым на ежегодное заседание Бильдербергского клуба.

Оценки 
Старший научный сотрудник Института международной экономики имени Петерсона  Андерс Ослунд в статье для Foreign Policy утверждает, что знает Гуриева уже 20 лет считая его «действительно выдающейся личностью», одним из лучших российских экономистов, который «имеет внушительный послужной список научных публикаций в международных журналах». Он также считает, что именно благодаря Гуриеву Российская экономическая школа смогла преподавать лучшее экономическое образование «не только в России, но и на европейском континенте». Касательно его эмиграции Ослунд выдвигает версии, связанные с близостью Гуриева к премьер-министру Медведеву и «поддерживаемые им тесные личные связи с оппозиционным политиком Алексеем Навальным».

Политолог и философ Борис Межуев в газете «Известия» пишет о том, что «Сергей Гуриев, конечно, больше чем экономист, я даже думаю, что он был и не экономистом в точном смысле слова — он был создателем академического лобби экономистов», имея в виду РЭШ, которая по его мнению могла «гордиться большим индексом цитирования в англо-саксонских научных изданиях, прекрасными связями в академических кругах Запада и признанием на мировом уровне своих теоретических трудов». Связывая произошедшее с Гуриевым в связи его политическим статусом, как одного «из ключевых представителей … либерального экономического истеблишмента», которая в 2012 году выступила с открытой поддержкой «либеральной фронды», он считает его опалу следствием ставки «на один феодальный клан против королевского двора».

Научная деятельность

Научные труды 
Работал в области исследований по различным аспектам теории контрактов, защиты прав интеллектуальной собственности, корпоративного управления, трудовой мобильности, экономической теории политики, экономики развития и переходного периода, а также новой институциональной экономики, публикуя статьи в международных реферируемых журналах.

В своих собственных трудах рассматривал вопросы относительно аксиоматической теории полезности, инвестиций, коррупции и бюрократии. Также с зарубежными и российским коллегами проводил исследования по российской бартерной экономике, миграции и роли олигархов в становлении российского капитализма. В области экономики развития был одним из авторов, исследовавших структурные изменения в Советской России при Сталине, сравнивая их с макроэкономическим прогрессом Японии после Второй Мировой и трендами в экономике царской России. С Константином Сониным писал теоретические работы про свободу масс-медиа, уровень демократии, взаимосвязь диктатуры и олигархии в странах с неустойчивой экономикой.

На август 2013 индекс Хирша по версии РИНЦ — 14, по версии RePEc — 12, по версии Google Scholar — 24, по версии Scopus — 10.

Преподавание 
В РЭШ Гуриев преподавал курсы «Теория контрактов», «Микроэкономика» (различные части), «Экономика развития» () — на магистерской программе по экономике. В рамках программы магистратуры по финансам читал курс «Экономика стратегии» ().

Административная работа 
 1998—2002 годы — директор Центра дополнительного профессионального образования РЭШ;
 2002—2004 годы — проректор по развитию РЭШ;
 2004—2013 годы — ректор РЭШ;
 2005—2013 годы — президент Центра экономических и финансовых исследований и разработок РЭШ.

Награды и премии 
 2012 год — Благодарность Президента Российской Федерации — за активное участие в работе по подготовке предложений по формированию в Российской Федерации системы «Открытое правительство»

Научные премии 
 2000 год — Золотая медаль  (за лучшую исследовательскую работу по институциональной экономике)
 2005 год — Золотая медаль Глобальной сети развития (за лучшую работу по безопасности и миграции)

Другие награды 
 2001 год — премия «Лучший менеджер Российской академии наук».
 2006 год — включён Всемирным экономическим форумом (Давос) в число «Молодых глобальных лидеров».
 2009 год — включён в первую сотню Кадрового резерва Президента Российской Федерации.
 2012 год — лауреат Всероссийской премии финансистов «Репутация» 2012 года в номинации «Лучший независимый директор финансового рынка».
 2019 год — награждён Международной медалью за достижения в экономике им. В. В. Леонтьева за выдающиеся заслуги в развитии и преподавании экономической теории, активное содействие становлению гражданского общества и проведению экономических реформ в России.
 2020 — член Европейской академии.
 2022 — член

Библиография

Книги 
 Автухович Э. В., Гуриев С. М., Оленёв Н. Н., Петров А. А., Поспелов И. Г., Шананин А. А., Чуканов С. В. Математическая модель экономики переходного периода. М.: ВЦ РАН, 1999. 144 с.

Научные публикации 
Является автором публикаций в научных журналах, в числе которых:
 2004 год — Red tape and corruption // , 73 (2), pp. 489—504.
 2005 год — The role of oligarchs in Russian capitalism // , Winter, 19 (1), pp. 131—150 (в соавт. с А. Рачинским).
 2005 год — Attaching Workers Through In-kind Payments: Theory and Evidence from Russia // World Bank Economic Review, September, 19 (2), pp. 175—202 (в соавт. с Г. Фрибелем).
 2005 год — Contracting on time // , December, 95 (5), pp. 1369—1385 (в соавт. с Д. Квасовым).
 2009 год — (Un)Happiness in Transition // , Spring, 23 (2), pp. 143—168 (в соавт. с Е. Журавской).
 Zhuravskaya E., Guriev S. (2010), Why Russia is Not South Korea, Journal of International Affairs, vol. 63, № 2, pp. 125—139.
 Guriev S., Treisman D. (2019), Informational Autocrats, Journal of Economic Perspectives, vol. 33, № 4, pp. 100—127.
 Guriev S., Treisman D. (2020), A theory of informational autocracy, Journal of Public Economics, vol. 186, 104158.

Статьи в СМИ 
 Сергей Гуриев, Михаил Голосов, Олег Цывинский, Антон Черёмухин. Был ли нужен Сталин для экономического развития России? Republic

См. также 
 Дело ЮКОСа

Примечания

Ссылки 

 Личная страница (англ.)
 Канал на YouTube «Что (же) делать?»
 Sergei Guriev на сайте Sciences Po
 Официальная страница на сайте РЭШ.
 
 Авторская колонка: 
 «Экономический империализм» в общественных науках: pro et contra. С. М. Гуриев против А. В. Бузгалина
 Sergei Guriev and Daniel Treisman. «Informational Autocrats». // Journal of Economic Perspectives. — Volume 33, Number 4. —Fall 2019 —Pages 100—127.
 Spin Dictators: The Changing Face of Tyranny in the 21st Century — здесь доступны все данные и рисунки, на которые есть ссылки в книге.

Интервью 

  (Youtube-канал «Русские норм!» – Елизаветы Осетинской; 13 мая 2019)

  (Youtube-канал «вДудь» – Юрия Дудя; 1 октября 2019)
  (Youtube-канал «Навальный LIVE»; 15 октября 2019)
  (Youtube-канал «Настоящее Время»; 20 ноября 2019)
  (Youtube-канал «В гостях у Гордона» – Дмитрия Гордона; 1 июня 2020)

Новые институциональные экономисты
Выпускники факультета управления и прикладной математики Московского физико-технического института
Ведущие радиостанции «Эхо Москвы»
Династия (фонд)
Русские эмигранты четвёртой волны во Франции
Ректоры вузов Москвы
Преподаватели вузов Франции
Профессора Принстонского университета
Ютуберы по алфавиту
Ютуберы России
Преподаватели РЭШ
Члены Европейской академии
Люди, признанные в России «иностранными агентами»